Lashley ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Lashley (* 1976), US-amerikanischer Wrestler
 Duane Lashley (* 1973), barbadischer Tennisspieler
 Karl Lashley (1890–1958), US-amerikanischer Psychologe 
 Michael Lashley, Politiker und Rechtsanwalt aus Barbados

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lashley (Georgia)
 Lashley (Ohio)
 Lashley (Pennsylvania)